Cârlan sau Cîrlan este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Dan Cârlan (n. 1961), politician român
 Daniela Cîrlan (n. 1980), atletă română
 Nicolae Cârlan (n. 1939), profesor, muzeograf, editor, istoric și critic literar român

Nume de familie românești